Сезон 1958 стал для ЦСК МО 19-м в чемпионате СССР по футболу. После увольнения Григория Пинаичева с поста главного тренера, на его место вернулся Борис Аркадьев, самый успешный тренер команды в советскую эпоху. 

Команда была освежена такими игроками, как Дмитрий Багрич, Юрий Олещук, из Львова пришел Дезидерий Ковач. В итоге, команда стала бронзовым призером, отстав от чемпиона московского "Спартака" на 5 очков и на 4 очка от серебренного призера - московского "Динамо".

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Соревнования

Чемпионат СССР

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок СССР

1/8 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Примечания 

1958
ЦСК МО Москва